Prairie City peut faire référence à plusieurs localités aux États-Unis, dont :
 Prairie City, ancienne localité formée durant la ruée vers l'or en Californie ;
 Prairie City, localité du comté de Perkins, dans le Dakota du Sud ;
 Prairie City, localité du comté de McDonough, dans l'Illinois ;
 Prairie City, localité du comté de Clay, dans l'Indiana ;
 Prairie City, localité du comté de Jasper, dans l'Iowa ;
 Prairie City, ville fantôme du comté de Douglas, dans le Kansas ;
 Prairie City, localité du comté de Grant, dans l'Oregon.